Osoby o tym nazwisku:
 Abram Goc – rosyjski polityk
 Aniela Goc – polska mistrz kosmetyki
 Przemysław Goc – polski producent muzyczny, kompozytor i multiinstrumentalista